Монфорте-де-Моюэла (; )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 47.77 км². Население — 69 человек (на 2010 год). Расстояние — 121 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.MonforteDeMoyuela.es, Ayuntamiento de Monforte.
 www.MonforteDeMoyuela.com
 Monforte en AragonEsAsi.com

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля